Ликома може да се отнася за:

 Ликома, остров на Малави
 Ликома, град на о. Ликома
 Ликома, област в Малави